Бори́с Леони́дович Куприя́нов (род. 20 октября 1949, Остров, Псковская область) — священник Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Казанской церкви в посёлке Александровская Санкт-Петербурга; поэт.

Биография 
Родился в семье десантника, кавалера трёх орденов Красной Звезды. В семье было четверо братьев. С 1959 по 1965 год проживал в Ратенове (ГДР), затем во Франкфурте-на-Одере. В 1965 году семья переехала в Пушкин, где Борис через два года окончил среднюю школу. Обучался на режиссёрском отделении Института культуры имени Крупской. Работал каменщиком (получил 3-й разряд), затем библиотекарем и, наконец, лесником.

В 1966 году начал выступать со своими стихотворениями в Пушкине и Павловске. Занимался в литературном объединении у Т. Г. Гнедич. С 1968 по 1970 год состоял в Центральном литературном обществе при Союзе писателей. В 1970-е—1980 годы интенсивно публиковался в самиздате (журналы «Часы», «Майя», «Третья волна», «Стрелец», «Neue Russische Literatur»).

9 сентября 1990 года рукоположен во диакона к Софийскому собору в Царском Селе, с 7 июля 1991 года — священник. Одновременно с рукоположением отошёл от занятий литературой. В 1997 году стал настоятелем Казанской церкви в посёлке Александровская Санкт-Петербурга. Возведён в сан протоиерея, в 2012 году был награждён правом ношения митры.

Публикации 
  [репринт издания: ; Париж: Беседа, 1989.]

Примечания

Литература

Ссылки 
 Самиздат века. Неофициальная поэзия
 Новая литературная карта России

Протоиереи Русской православной церкви
Русские поэты